Saint-Germain-en-Laye francia város, Párizstól nyugatra. A városhoz kötődő események, szervezetek:
 Saint-germaini ediktum, 1562.
 Saint-germaini békeszerződés, 1919.
 Paris Saint-Germain, francia futballcsapat
 Saint-Germain gróf

Települések
Saint-Germain, település Ardèche megyében
Saint-Germain, település Aube megyében
Saint-Germain, település Haute-Saône megyében
Saint-Germain, település Meurthe-et-Moselle megyében
Saint-Germain, település Vienne megyében
Saint-Germain-des-Bois (egyértelműsítő lap)
Saint-Germain-des-Prés (egyértelműsítő lap)
Saint-Germain-le-Gaillard (egyértelműsítő lap)
Saint-Germain-Laval (egyértelműsítő lap)